Le stade Omer-Kromwell est un stade de football en Martinique situé dans la commune de Case-Pilote, dans l'arrondissement de Saint-Pierre.

Le stade, doté de  places, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football du Club sportif Case-Pilote.

Il porte le nom d'Omer Kromwell, ancien footballeur martiniquais et président du club.

Histoire 

C'est en 2007 que le stade change de nom pour prendre sa dénomination actuelle.

Installations

Événements 

 2018 : Finale du championnat de Martinique de rugby à XV.

Notes et références 

Omer-Kromwell, stade
Omer-Kromwell, stade
Omer-Kromwell, stade
Kromwell, Omer